Ара́льська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України та інших країн світу. Назва — на честь Аральського моря.

Аральська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Аральська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Аральська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Аральська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Аральська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 У місті Харків:
 Аральська вулиця — вулиця у Київському районі.
 Аральська вулиця — вулиця у Шевченківському районі.

 Аральська вулиця — зникла вулиця в місті Київ.

Аральська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Аральська вулиця — вулиця в місті Красноярськ.
 Аральська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці